Le terme Ludger constitue un prénom d'origine allemande. Ce terme peut se référer à:

Personnes 
Liudger (742-809), missionnaire néerlandais et évêque catholique à Groningue et en Frise.
Liudger d'Utrecht (IXe siècle), évêque d'Utrecht.
Saint Ludger (né vers 744 près d'Utrecht; †  à Billerbeck) est un missionnaire chrétien, fondateur des abbayes de Werden et de Helmstedt. Il fut abbé de Werden et fut le premier évêque de Münster.
Ludger Beerbaum, né le  à Detmold, est un cavalier de saut d'obstacles allemand.
Ludger Duvernay, né le  à Verchères et mort le  à Montréal, est un imprimeur, éditeur, journaliste, et homme politique canadien.
Ludger Gerdes (né le  à Lastrup, mort le  à Dülmen, Allemagne) est un peintre, sculpteur et un artiste des médias allemand. Il est décédé le  après un accident de voiture.
Ludger Larose, né le  à Montréal, mort le  à Montréal, est un peintre québécois.
Ludger Rémy, né le  à Kalkar en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et mort le  à Brême, est un claveciniste allemand spécialisé dans le répertoire baroque et classique.
Ludger Ruelland, né le . Baptisé le  et né le même jour à Saint-Michel-de-Bellechasse et mort à Lévis le . Il est un peintre et portraitiste québécois.
Ludger Schepers, né le  à Oberhausen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), est un prélat catholique allemand, évêque auxiliaire d'Essen depuis 2008.
Ludger Stühlmeyer, né à Melle le , est un cantor et organiste, musicologue, docent et compositeur allemand.
Ludger tom Ring l'Ancien, dit l'Ancien est un peintre, graveur et décorateur allemand, actif principalement à Münster, de 1496 à 1547.

Toponymes
Rivière Saint-Ludger, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Saint-Ludger-de-Milot (MRC Lac-Saint-Jean-Est) et de Péribonka (MRC de Maria-Chapdelaine), dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Saint-Ludger, une municipalité située dans la MRC du Granit en Estrie, au Québec, au Canada.
Saint-Ludger-de-Milot, une municipalité de la MRC Lac-Saint-Jean-Est), dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Autres 
St.-Ludgercollege, une école secondaire néerlandaise à Doetinchem.